IX wiek p.n.e.

fr:802 av. J.-C.